Стэн Вавринка — победитель турнира, переигравший в финале прошлогоднего чемпиона Новака Джоковича.

Общая информация 
В мужском одиночном турнире смогли выступить 18 представителей Топ-20 мирового рейтинга. Из лидеров турнир пропустили только № 4 в мире Роджер Федерер (травма колена) и № 8 Томаш Бердых (аппендицит). Первым номером посева стал лидер классификации и действующий чемпион турнира Новак Джокович. Под вторым номером был посеян победитель 2012 года Энди Маррей. Третье место посева занял швейцарец Стэн Вавринка, а четвёртое — двукратный чемпион турнира Рафаэль Надаль. Первым из главных фаворитов покинул турнир испанец Надаль, который в четвёртом раунде неожиданно проиграл № 24 посева Люке Пую. Британец Маррей смог выйти в четвертьфинал, где уступил финалисту розыгрыша турнира 2014 года Кэю Нисикори (№ 6 посева). До титульного матча в итоге добрались действующий чемпион Джокович и № 3 посева Вавринка. На стороне серба был статус фаворита и большее количество регалий, а на стороне Вавринки тот факт, что в их прошлом противостоянии в финале турнира Большого шлема на Открытом чемпионате Франции-2015 победу одержал именно швейцарец. Так произошло и на этот раз. Вавринка смог выиграть в четырёх сетах и завоевать свой третий титул Большого шлема. Примечательно, что все победы Стэн одержал на разных турнирах и ему осталось для «карьерного Большого шлема» победить на Уимблдонском турнире.

На турнире прервалась серия, которая длилась с Уимблдонского турнира-2004, когда в полуфинале Большого шлема обязательно присутствовал кто-то из трёх теннисистов: Федерер, Надаль или Маррей. В основном турнире приняли участие пять представителей России. Из них двое: Андрей Кузнецов и Михаил Южный вышли в третий раунд.

Посев 

  Новак Джокович (Финал)
  Энди Маррей (Четвертьфинал)
 ' Станислас Вавринка (Титул)
  Рафаэль Надаль (Четвёртый раунд)
  Милош Раонич (Второй раунд)
  Кэй Нисикори (Полуфинал)
  Марин Чилич (Третий раунд)
  Доминик Тим (Четвёртый раунд, отказ)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвертьфинал, отказ)
  Гаэль Монфис (Полуфинал)
  Давид Феррер (Третий раунд)
  Давид Гоффен (Первый раунд)
  Ришар Гаске (Первый раунд)
  Ник Кирьос (Третий раунд, отказ)
  Роберто Баутиста Агут (Третий раунд)
  Фелисиано Лопес (Второй раунд)

<ol start=17>
  Бернард Томич ''(Первый раунд)
  Пабло Куэвас ''(Второй раунд)
  Стив Джонсон ''(Второй раунд)
  Джон Изнер ''(Третий раунд)
  Иво Карлович ''(Четвёртый раунд)
  Григор Димитров ''(Четвёртый раунд)
  Кевин Андерсон ''(Третий раунд)
  Люка Пуй ''(Четвертьфинал)
  Филипп Кольшрайбер ''(Первый раунд, отказ)
  Джек Сок ''(Четвёртый раунд)
  Александр Зверев ''(Второй раунд)
  Мартин Клижан ''(Первый раунд)
  Сэм Куэрри ''(Первый раунд)
  Жиль Симон ''(Второй раунд)
  Альберт Рамос ''(Второй раунд)
  Бенуа Пер (Второй раунд)

 Победители квалификационного отбора (Q) и лаки-лузеры (LL) 

  Гвидо Андреоцци (Первый раунд)
  Стив Дарси (Второй раунд)
  Алессандро Джанесси (Второй раунд)
  Джаред Дональдсон (Третий раунд)
  Миша Зверев (Второй раунд)
  Илья Ивашко (Первый раунд)
  Ян Сатрал (Второй раунд)
  Гильерме Клезар (Первый раунд)
  Марко Кьюдинелли (Второй раунд)
  Сакет Минени (Первый раунд)
  Томас Фаббиано (Первый раунд)
  Мартон Фучович (Первый раунд)
  Кристиан Харрисон (Первый раунд)
  Райан Харрисон (Третий раунд)
  Карен Хачанов (Второй раунд)
  Радек Штепанек (Первый раунд)
  Даниэль Брандс (LL, первый раунд)
  Йозеф Ковалик (LL, первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Джеймс Дакворт (Второй раунд)
  Хуан Мартин дель Потро (Четвертьфинал)
  Маккензи Макдональд (Первый раунд)
  Майкл Ммо (Первый раунд)
  Раджив Рам (Первый раунд)
  Фрэнсис Тиафо (Первый раунд)
  Бьорн Фратанджело (Первый раунд)
  Эрнесто Эскобедо (Второй раунд)
  Брайан Бейкер (PR, первый раунд)
  Жюльен Беннето (PR, первый раунд)
  Янко Типсаревич (PR, второй раунд)
  Ежи Янович ''(PR, первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые